Norra kan syfta på:

Byggnader
Norra tornen, är två skyskrapor i Stockholm.

Geografi
Norra Bantorget, är en plats och en park i Stockholm.
Norra Savolax, är ett landskap i Östra Finland.
Norra Stationsgatan, en gata i Stockholm.
Norra Österbotten, är ett landskap i Uleåborgs län i Finland.

Kommunikation
Norra station

Militär
Norra militärdistriktet, ett svenskt militärdistrikt åren 2000–2005.
Norra militärregionen, en svensk militärregion från 2019.
Norra militärområdet, ett svenskt militärdistrikt åren 1942–2000.
Norra skånska regementet, ett svenskt regemente åren 1963–1994.
Norra skånska infanteriregementet, ett svenskt regemente åren 1811–1963.
Norra Smålands regemente, ett svenskt regemente åren 1928–2000.
Norra Smålandsgruppen, en svensk utbildningsgrupp.
Norra underhållsregementet, ett svenskt underhållsregemente åren 1994–2000.
Norra flygkommandot, en svensk flygkommandostab åren 1994–2000.

Skolor
Norra Latin, en skolbyggnad på Norrmalm i Stockholm
Norra Real, en gymnasieskola i Stockholm